Stradow ist die Bezeichnung

 eines devastierten Ortes bei Spremberg; siehe Stradow (Spremberg)
 eines Ortsteils von Vetschau; siehe Stradow (Vetschau/Spreewald)
 einer Burgruine in Tschechien, siehe Burg Strádov
Siehe auch
 Stradov